Requeijão - Laticínio de origem portuguesa
 Ricota - Laticínio de origem italiana, chamado de requeijão em Portugal
 Queijo amanteigado - Laticínio de origem portuguesa, também conhecido como requeijão do sertão e requeijão do norte em certas zonas do Brasil

Desambiguação